Oesdorf ist der Name von Ortschaften:

 Oesdorf (Bad Pyrmont), Stadtteil von Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Oesdorf (Heroldsbach), Gemeindeteil von Heroldsbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Oesdorf (Marsberg), Stadtteil von Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen